Majid Bishkar (6 de agosto de 1956)  é um antigo futebolista iraniano.

Clubes
Bishkar jogou pelo  Rastakhiz F.C..

Carreira internacional

Majid Bishkar jogou pela Seleção Iraniana de Futebol e participou na Copa do Mundo de 1978.

Futebolistas do Irão
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1978